Corinne Schneider peut faire référence à :

 Corinne Schneider (1969-), musicologue française ;
  (1962-), athlète suisse.